

Sigle 
 Acute Myeloblastic Leukemia  – leucemia mieloblastica acuta
 Advanced Mobile Location –  sistema di localizzazione di emergenza

Codici 
 AML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Puerto Armuelles (Panama)
 AML – acronimo internazionale della Licenza di manutentore aeronautico
 aml – codice ISO 639-3 della lingua war

Finanza 
 AML – Acronimo per Anti-money Laundering

Geologia 
  AML – Alloformazione di Magnoletto – nel comune di Condove, provincia di Torino, sintema stratigrafico del Piemonte

Altro 
 Panhard AML  – autoblindo francese